Индивидуальный инвестиционный счёт
ПАММ-счёт